Osorkon ist der Name folgender Personen:

 Osorkon I., altägyptischer König von 925 bis 890 v. Chr.
 Osorkon II., altägyptischer König  von 881/880 bis 852/851 v. Chr.
 Osorkon III., altägyptischer König von etwa 799 bis 771 v. Chr.
 Osorkon IV., altägyptischer König von  732 bis 713 v. Chr.
 Osorkon (Fürst), Fürst von Sais um 755 bis 740 v. Chr.

Siehe auch:
 Osochor, altägyptischer König von 984 bis 978 v. Chr.